Vinyl kan være:

 Vinyl – et kunststof
 Grammofonplade – også kaldet vinylplade eller blot vinyl
 Vinyl (single) – et musikmedieformat